Io e l'uovo – romanzo di Betty MacDonald del 1945
 Io e l'uovo (The Egg and I) – film del 1947 diretto da Chester Erskine
 The Egg and I – serie televisiva